El topónimo Elberta puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Elberta, un pueblo en el estado de Alabama.
 Elberta, una villa en el estado de Míchigan.
 Elberta, un lugar designado por el censo en el estado de Utah.